Visibilidad puede referirse a:

 Visibilidad en meteorología, la medida de la distancia a la cual un objeto o la luz puede ser vista.
 Visibilidad en ingeniería sanitaria es la medida de la turbidez.  
 Visibilidad en marketing, es la medición de cuánto el público ve un producto o su publicidad.
 Visibilidad en sociología, es un fenómeno sociológico que pretende la normalización de la diversidad sexual.
 Visibilidad interferométrica en óptica es la cuantificación del contraste de una interferencia. 
 El problema de visibilidad es, en programación, decidir qué elementos de una escena renderizada son visibles y cuales ocultos.
 La Visibilidad en geometría